Лонг ( - дългият; също , Longos) е име на:

фамилия 
Като когномен на много фамилии - Дуилии, Емилии, Калпурнии, Луцилии, Манлии, Помпеи, Семпронии, Сервилии, Сулпиции, Тулии:
 Тиберий Семпроний Лонг (консул 218 пр.н.е.), консул, 218 пр.н.е.
 Тиберий Семпроний Лонг (консул 194 пр.н.е.), консул, 194 пр.н.е.
 Квинт Сулпиций Лонг, консулски военен трибун, 390 пр.н.е.
 Луцилий Лонг, суфектконсул, 7 г.
 Маний Тулий Лонг, консул, 500 пр.н.е.
 Гней Дуилий Лонг, консулски военен трибун, 399 пр.н.е.
 Кезо Дуилий Лонг, децемвир, 450 и 449 пр.н.е.
 Луций Манлий Вулзон Лонг, консул, 256 и 250 пр.н.е.
 Марк Калпурний Лонг, суфектконсул, 144 г.
 Луций Емилий Лонг, суфектконсул, 146 г.
 Гай Помпей Лонг Гал, консул, 49 г.
 Публий Сервилий Каска Лонг, сред заговорниците против Гай Юлий Цезар през 44 пр.н.е.

Други 
 Лонг (поет), древногръцки писател и поет, 2 век.
 Лонг (митология), китайски дракон
 „Кинг Лонг“, китайска компания, производител на автобуси
 Вин Лонг (провинция), виетнамска провинция
 Лонг Ан (провинция), виетнамска провинция
 Донг Банг Сонг Ку Лонг, регион на Виетнам
 Лонг, остров на Папуа Нова Гвинея (414 km²)
 Лонг Айлънд, остров в щата Ню Йорк, САЩ (3567 км²)
 Лонг Бийч (пояснение), градове в САЩ
 „Лонг Уей Раунд“, документален сериал
 „Американски дракон: Джейк Лонг“, анимация, продукция на Disney

Вижте също 
 Лонгин